Александр Григорьевич Морозов (род. 1944) — русский писатель.

Биография 
Родился в семье врача и учительницы. Окончил филологический факультет МГУ (1968). В студенческие годы, начиная с 1965 года, участвовал в группе «СМОГ».
Работа
 «Московский комсомолец»
 «Литературная газета»
 издательство «Молодая гвардия», редактор книг серии «Эврика»
 «Журнал Московской Патриархии», редактор богословского отдела (1985—1988)
 Международный фонд славянской письменности и культуры, ответственный секретарь правления

Первый роман «Чужие письма» написал в 1968 и показал рукопись своему университетскому учителю, литературоведу Владимиру Турбину, который посоветовал Морозову обратиться в журнал «Новый мир» и даже написал рекомендацию на имя заместителя главного редактора Владимира Лакшина. Но журнал отверг роман, и напечатать его удалось лишь в 1997 году. Морозов получил за него премию «Русский Букер».

Сочинения 
 Чужие письма. Этопея // «Знамя», 1997, № 11; отд. издание — М., «Грантъ», 1999 (послесловие Ю.Лощица, В.Алейникова)
 Общая тетрадь. Солилоквиум // «Знамя», 1999, № 5; отд. издание — М., «Грантъ», 1999 (написано в 1975)

Источники 
  (эта же статья есть в сети: В. Огрызко. Нерв идиотизма)

Ссылки 
 
 Владимир Кравченко "ФАТАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ОШИБКА" ("Литературная газета" №7 2018) 
 Владимир Алейников "Я сам нашел эти письма..."

Русские писатели XX века
Выпускники филологического факультета МГУ